Een Engelse tuin is een landschapstuin of landschapspark, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw.

Engelse Tuin kan als naam verwijzen naar:
 Engelse Tuin (Berlijn), een park in Berlijn
 Engelse Tuin (Harlingen), een park in Harlingen
 Englischer Garten (München), een park in München
 Giardino Inglese, een park in Palermo